Halfmoon Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Halfmoon Island (Florida)
 Halfmoon Island (Illinois)
 Halfmoon Island (Maine)
 Halfmoon Island (South Carolina)
 Halfmoon Island (Virginia)

Siehe auch:
 Half Moon Island, zu den Südlichen Shetlandinseln gehörend